Саккини, Антонио (1730—1786) — итальянский композитор.
 Саккини, Франческо (Francesco Sacchini; 1570—1625) — итальянский историк, иезуит и профессор риторики.

Примечания